Westermoskee (Amsterdam)
Ayasofya Moskee (Arnhem)
Ayasofya Moskee (Eerbeek)
Ayasofya Moskee (Sneek)
Hagia Sophia, een voormalige kathedraal en moskee in de Turkse stad Istanboel